Sembilan (schip, 1922), vrachtschip van de Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN)
 Sembilan (Simeulue Barat), plaats in het bestuurlijke gebied Simeulue in de provincie Atjeh, Indonesië
 Sembilan (Tanah Kampung), plaats in het bestuurlijke gebied Sungai Penuh in de provincie Jambi, Indonesië